Coroana Reginei Elisabeta se poate referi la:
 Coroana Reginei Elisabeta a României
 Coroana Reginei Elisabeta, Regina Mamă